

Persone
 Alex Harden, propr. Alexandria L. Harden (1993) – cestista statunitense
 Arthur Harden (1865-1940) – biochimico inglese
 James Harden (1989) – cestista statunitense
 Marcia Gay Harden (1959) – attrice statunitense
 Maximilian Harden, pseudonimo di Felix Ernst Witkowski (1861-1927) – giornalista tedesco
 Rashad Hanif Harden, conosciuto come DJ Rashad (1979-2014) – disc jockey, produttore discografico e musicista statunitense
 Tim Harden, propr. Timothy M. Harden (1974) – ex velocista statunitense
 Ty Harden, propr. Robert Tyrel Harden (1984) – calciatore statunitense

Altro
 Contea di Harden – Local government area del Nuovo Galles del Sud, Australia
 Cratere Harden – cratere lunare